Fabio Quartararo (Nizza, 1999. április 20. –) francia motorversenyző, jelenleg a MotoGP királykategóriájában versenyez.

Pályafutása 
2008-ban a spanyol 50cc-ben bajnoki címet szerzett, majd a következő évben a 70cc-ben, 2011-ben a 80cc-ben is megtudta ismételni ezt, majd 2012-ben a Spanyol Moto3-ban is az első helyen végzett. 2013-ban és 2014-ben megvédte bajnoki címét. 2015-ben a Moto2-ben az Estrella Galicia 0,0 csapatával vett részt a világbajnokságon. Az amerikai nagydíjon a versenyt a második helyen fejezte be Danny Kent mögött. A spanyol nagydíjon megszerezte első pole-pozícióját, de a futamon a negyedik helyen ért célba. A szezont az összetett 10. helyen fejezte be és a következő évre leigazolta a Leopard Racing. Nem sikerült ez az év számára jól, a legjobb helyezése Ausztriában volt  egy negyedik hely. 2017-ben a Moto2-es kategóriába lépett fel a Pons HP40 csapához. A következő évben a Speed Up Racing versenyzője lett és a katalán nagydíjon Moto2-es karrierje során először indulhatott a pole-ból, majd kényelmes előnnyel húzta be karrierje első vb-futamgyőzelmét. A japán nagydíjon Francesco Bagnaiával szemben tudott győzni, de a verseny utáni vizsgálaton úgy találták, hogy túl alacsony a guminyomás a motorja hátsó kerekén, így megfosztották második Moto2-es futamgyőzelmétől. 2019-es szezont a MotoGP-ben a Petronas Yamaha SRT csapatánál fogja tölteni. 2020. január 29-én jelentették be, hogy a 2021-es szezont a gyári Yamaha csapatánál fogja tölteni, miután helyett cserél Valentino Rossival. A 2020-as idény első két versenyét megnyerte, amivel az első győzelmeit is megszerezte a királykategóriában. A szezon során még a katalán nagydíjon tudott nyerni. A 2021-es szezon során öt alkalommal nyert és a királykategória első francia világbajnoka lett.

Statisztika

Eredményei

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
 Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán
 

Francia motorversenyzők
1999-ben született személyek
Nizzaiak
A MotoGP versenyzői
Élő személyek